Jean Philippe Kraemer (ou Jean Philippe Kremer, ou Johann Philipp Kraemer) peut désigner deux orfèvres strasbourgeois :
 Jean Philippe Kraemer (1721-1787), ou Jean Philippe Kraemer I
 Jean Philippe Kraemer (1748-1815), ou Jean Philippe Kraemer II, fils du précédent.